Il singolare maschile del torneo di tennis Nottingham John Player 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Erik Van Dillen che ha battuto in finale Frew McMillan 3-6, 6-1, 6-1.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Nottingham John Player 1973